Харпер има више значења:
 Округ Харпер (Канзас)
 Округ Харпер (Оклахома)
 Харпер (Орегон)
 Харпер (Тексас)
 Харпер (Ајова)
 Харпер (Канзас)
 Харпер (Либерија)
Харпер (филм из 1966. године)